SGN ou sgn est un sigle pouvant désigner :
 Fonction signe, souvent représentée sgn, une fonction mathématique ;
 Société géologique du Nord, société savante de géologie française ;
 Société générale pour les techniques nouvelles, entreprise française, filiale de l'entreprise Areva NC.

SGN ou sgn est un code pouvant désigner :
 SGN, 
 sgn, Famille de la langue des signes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.